Holmberg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eduardo Ladislao Holmberg
 Otto Rudolf Holmberg